Такмичење у трци на 3.000 метара са препрекама у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржано је 29. августа и 1. септембра на стадиону Тегу.

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда на 3.000 метара са препрекама пре почетка светског првенства 2011. године.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Пласман у финале обезбедила су по 4 првопласирана атлетичара у квалификационим групама (КВ) те још 3 атлетичара са најбољим временима (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на 3.000 метара са препрекама на СП на службеном сајту ИААФ-а.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном